Spad peut désigner :

 Le constructeur aéronautique SPAD (sigle pour Société de production des aéroplanes Deperdussin, puis Société pour l'aviation et ses dérivés)
 SPAD S.XIII, SPAD S.VII, avions de combat fabriqué par ce constructeur.
 Blériot-SPAD S.51

 Service Présence Aide à Domicile, un service d'aide aux personnes âgées et handicapées
 Single Pass Albumin Dialysis, une méthode de dialyse hépatique
 Un spad désigne un vélo à l'efficacité certaine puisque spad signifie “vitesse” en Volapük. (Voir : Glossaire du cyclisme)
 Coheris Analytics SPAD, un logiciel d'analyse des données et d'exploration de données publié par la société Coheris.
 Single-Photon Avalanche Diode, un type de Photodétecteur.+
 Service de protection de l'adulte (SPAd), service genevois étatique (Suisse) qui exécute les mandats de protection (curatelles).

Voir aussi 
 L'Œil du spad, roman de science fiction

Source